Kanton Saint-Claude označuje více francouzských kantonů:

 Kanton Saint-Claude (Jura)
 Kanton Saint-Claude (Guadeloupe)